El Torneig d'Halle 2017, oficialment conegut com a Gerry Weber Open 2017, és una competició tennística disputada sobre pista de gespa que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí. La 25a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 25 de juny de 2017 al Gerry Weber Stadion de Halle, Rin del Nord-Westfàlia, Alemanya.

El tennista suís Roger Federer va guanyar per novena ocasió a Halle, el torneig que ha guanyat en més ocasions, i també el quart d'aquesta temporada. El local Alexander Zverev va disputar ambdues finals però no es va poder imposar en cap.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2017
ATP World Tour 2017